Аммофила — название биологических таксонов:
 Аммофила () — род насекомых семейства сфециды.
 Аммофила () — род растений семейства Злаки.